Россыпное — село в Калачеевском районе Воронежской области.

Входит в состав Россыпнянского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Кирова,
 ул. Ленина,
 ул. Нижняя,
 ул. Чапаева,
 ул. Щорса,
 пер. Калинина.

Ссылки 
 Россыпное (село)

Населённые пункты Калачеевского района